Auster Aircraft – produttore britannico di aerei dal 1938 al 1961
Auster – nella mitologia romana era la personificazione del vento di scirocco
Auster – asteroide
Ghiacciaio Auster – ghiacciaio antartico
Isole di Auster – isole antartiche 
Auster – genere di insetti che appartengono alla famiglia Teratomyzidae
 Paul Auster – scrittore, saggista, poeta, sceneggiatore, regista, attore e produttore cinematografico statunitense
 Sophie Auster – cantante e attrice statunitense